Ere ou ere est un nom qui peut désigner :
 Ere, un village inclus dans la ville belge de Tournai ;
 ere, une langue austronésienne parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Ère est un nom qui peut désigner :
 ère, en géologie, une subdivision d’un éon ;
 ère, en cosmologie, une période de l'histoire de l'Univers ;
 ère, une notion du calendrier (par exemple, l'ère de Rome, notre ère (après J.-C.), l’Hégire, l'ère judaïque, les ères chinoises, les ères du Japon).

ERE est un sigle qui peut désigner :
 Entente radicale écologiste, une liste écolo-centriste lors des élections européennes de 1984 en France.